HDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Air Base, Heidelberg, Germania4